Gouvernement Badoglio peut faire référence à deux gouvernements du Royaume d'Italie (plus précisément pendant la période constitutionnelle transitoire) dirigés par Pietro Badoglio :
 Gouvernement Badoglio I, en fonction du 25 juillet 1943 au 17 avril 1944 ;
 Gouvernement Badoglio II, en fonction du 22 avril au 8 juin 1944.

Gouvernement de l'Italie